Urchin, oursin en anglais, peut faire référence à :
 Urchin Software Corporation, société d'analyse de trafic de site internet, rachetée par Google en 2005, qui développait le logiciel Urchin ;
 Urchin, un groupe de rock formé notamment par Adrian Smith ;
 , groupe de musique new-yorkais ;
 Urchin, film de  sorti en 2007 ;
 HMS Urchin, nom de plusieurs bâtiments de la marine royale britannique.